Deppisch ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Ludwig Deppisch (1908–1987), deutscher Kaufmann
 Mathias Deppisch (* 1979), deutscher Handballspieler und -trainer
 Michael Deppisch (* 1963), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Nico Deppisch (* 1981), deutscher Bassist und Musikpädagoge
 Paul Deppisch (* 1970), US-amerikanisch-deutscher Basketballspieler
 Peter Deppisch (* 1970), US-amerikanisch-deutscher Basketballspieler